

Architettura 
 Palazzo Martinengo Colleoni di Malpaga – palazzo di Brescia di epoca barocca
 Palazzo Martinengo Colleoni di Pianezza – dimora storica di Brescia
 Monumento funebre ad Alessandro Martinengo Colleoni – monumento funebre nel santuario di Santa Maria degli Angeli di Urgnano in provincia di Bergamo

Famiglie 
 Famiglia Martinengo Colleoni – famiglia nobile italiana nata dall'unione di rami delle famiglie Martinengo e Colleoni

Persone 
 Alessandro Martinengo Colleoni – condottiero italiano
 Francesco Martinengo Colleoni – condottiero italiano

Pagine correlate 
 Martinengo (disambigua)
 Colleoni